Le elezioni presidenziali in Turkmenistan del 2007 si tennero l'11 febbraio.

Risultati 

I risultati risultano incoerenti: il totale dei voti validi risultante da sommatoria è pari a 2.646.566.

Collegamenti esterni

2007
Turkmenistan